Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britský pár Jamie Murray a John Peers, který se turnaje nezúčastnil.

Roli nejlepšího světového páru potvrdila americká bratrská dvojice bratrů Boba a Mika Bryanových, když ve finále přehrála španělské turnajové dvojky Davida Marrera s Fernandem Verdascem. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 4–6 a 6–4, rozhodl o vítězích až dlouhý supertiebreak nejtěsnějším poměrem dvou míčů [11–9].

Bratři Bryanovi navýšili historický rekord v počtu deblových titulů, když společně získali devadesátý sedmý. Bob Bryan získal devadesátou sedmou kariérní trofej, zatímco Mike Bryan si připsal devadesátý devátý turnajový vavřín.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (finále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Mate Pavić /  John-Patrick Smith (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014